B16 o B-16 puede referirse a:
 Código de clasificación JEL relativo a la historia del pensamiento económico.
 Dimetilglicina, un nutriente que anteriormente fue clasificado como vitamina B16.
 Papa Benedicto XVI, actual sumo pontífice de la Iglesia católica.